Pečki, een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Pecki (Kroatië)